Наро́дное Собра́ние — Парла́мент Респу́блики Абха́зия () — высший законодательный орган Республики Абхазия. Однопалатный парламент, пришедший на смену Верховному Совету Республики Абхазия (Абхазской АССР/Абхазской ССР). Он состоит из 35 депутатов, избираемых на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, посредством тайного голосования.

Депутатом может стать каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутат не может занимать должность Президента и вице-президента, быть членом правительства Абхазии, занимать официальные посты в государственном аппарате и в органах судебной власти, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Депутаты парламента Абхазии не связаны императивным мандатом. Депутаты обладают неприкосновенностью.

Право законодательной инициативы в Парламенте Республики Абхазия принадлежит его депутатам, Президенту Республики Абхазия, Верховному Суду Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия.

Очередные выборы состоялись 12 и 26 марта 2022 года.

Функции 
Парламент Республики Абхазия:
 принимает Конституцию и законы Республики Абхазия;
 принимает решения об административно-территориальных изменениях;
 заслушивает послания Президента о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства и её осуществлении;
 рассматривает и утверждает государственный бюджет, осуществляет контроль за его исполнением;
 принимает уголовное, уголовно-процессуальное, исправительно-трудовое, гражданское, гражданско-процессуальное, арбитражное и иное законодательство, законы по вопросам судоустройства и прокуратуры;
 осуществляет толкование Конституции и законов Республики Абхазия;
 устанавливает государственные награды, почётные и воинские звания Республики Абхазия;
 ратифицирует и денонсирует межгосударственные договоры Республики Абхазия;
 избирает Спикера Парламента Республики Абхазия и его заместителей;
 назначает и освобождает по представлению Президента Генерального прокурора, Председателя Национального банка и других должностных лиц в соответствии с законом;
 принимает решения об объявлении вотума недоверия отдельным членам Кабинета Министров;
 выдвигает обвинения против Президента Республики Абхазия для отрешения его от должности;
 объявляет амнистию;
 решает вопросы объявления войны и заключения мира;
 решает вопросы о неприкосновенности депутатов Парламента Республики Абхазия;
 принимает решения о правомерности введения чрезвычайного и военного положения;
 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами Республики Абхазия.

Руководители парламента Абхазии 
 Кобахия, Валериан Османович (1978—1990 гг.)
 Ардзинба, Владислав Григорьевич (1990—1994 гг.)
 Джинджолия, Сократ Рачевич — I и II созывы (1994—2002 гг. (с 1996 г. Председатель Народного собрания Республики Абхазия))
 Ашуба, Нугзар Нуриевич — III и IV созывы (2002—2012 гг.)
 Бганба, Валерий Рамшухович — V созыв(2012—2017 гг.)
 Кварчия, Валерий Еремейович  — VI созыв (с 2017 по н.в.)

Парламентские комитеты 
В парламенте шестого созыва (2017—2022) — девять комитетов:
 Комитет по государственно-правовой политике (председатель Валерий Агрба);
 Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам (председатель Натали Смыр);
 Комитет по экономической политике и реформам (председатель Александр Цишба);
 Комитет по обороне и национальной безопасности (председатель Илья Гуния);
 Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны (председатель Алхас Джинджолия);
 Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ (председатель Батал Айба);
 Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту (председатель Венори Бебия);
 Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками (председатель Дмитрий Ардзинба);
 Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии (председатель Астамур Тарба).

В парламенте пятого созыва (2012—2017) работало восемь комитетов:
 Комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека (председатель Валерий Агрба);
 Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам (председатель Георгий Агрба);
 Комитет по экономической политике, реформам и инновациям (председатель Гурам Барганджия);
 Комитет по обороне и национальной безопасности (председатель Фазлибей Авидзба);
 Комитет по социальной политике, труду и здравоохранению (председатель Аполлон Гургулия);
 Комитет по образованию, науке, культуре, религии, делам молодёжи и спорту (председатель Ахра Бжания);
 Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками (председатель Юрий Зухба);
 Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии (председатель Кан Кварчия).

Результаты выборов 2012 года 
По результатам выборов, состоявшихся 10 и 24 марта 2012, в Народное собрание вошли депутаты:

Персональный состав депутатов высшего законодательного органа Республики Абхазия VI созыва

Примечания

Ссылки 
 Сайт Народного Собрания Республики Абхазии
 Конституция Абхазии
 Соглашения между парламентами Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии

Абхазия 
Органы государственной власти Республики Абхазия